MKS steht als Abkürzung für:
 MKS-Einheitensystem, absolutes metrisches System mit den Basisgrößen Meter, Kilogramm, Sekunde
 MKS Finance, Schweizer Finanzgesellschaft
 MKS Inc., US-amerikanisches Software-Unternehmen, insbesondere bekannt durch das MKS Toolkit 
 Lincoln MKS, US-amerikanisches Automobil
 Mehrkörpersimulation, numerisches Verfahren zur Simulation von Bauteilen und kompletten Maschinen
 Mehrkörpersystem, mechanisches System von Einzelkörpern, die untereinander gekoppelt sind und unter dem Einfluss von Kräften stehen
 Mehrzweckkampfschiff, siehe Mehrzweckkampfschiff 180
 Международная космическая станция, die russische Bezeichnung für die Internationale Raumstation (ISS)
 metallisierte Folienkondensatoren, siehe Kunststoff-Folienkondensator #Normbezeichnungen
 Mitteldeutsche Kristallinschwelle, Subzone der Mitteleuropäischen Varisziden
 Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der deutschen Bundesregierung
 Mong Kok Stadium, Fußballstadion im Hongkonger Stadtteil Mong Kok
 Motorkettensäge
 Mutya Keisha Siobhan, britische Pop-Girlgroup

Medizin:
 Maul- und Klauenseuche, hoch ansteckende Viruserkrankung bei Rindern und Schweinen
 Medizinischer Kompressionsstrumpf zum Einsatz bei der Kompressionstherapie
 München Klinik Schwabing, akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München (LUM) und der Technischen Universität München

mks steht für:
 Silacayoapan (ISO-639-3-Code), eine der Einzelsprachen des Mixtekischen
 .mks, Dateiformat von Matroska

Abkürzung